Knierim (Iowa)

Alexa Scimeca Knierim (née en 1991), patineuse artistique américaine
Chris Knierim (né en 1987), patineur artistique américain